Niedzwiedz bzw. Niedźwiedź steht für:

 Niedźwiedź (Hohe Tatra), Berg in der Hohen Tatra
 Klaus Niedzwiedz (* 1951), deutscher Automobilrennfahrer und Fernsehmoderator

Niedźwiedź (deutsch „Bär“) ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gmina Niedźwiedź in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Niedźwiedź (Barczewo) in der Gmina Barczewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Bärenbruch, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Niedźwiedź (Bogoria) in der Gmina Bogoria, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Niedźwiedź (Dębowa Łąka)  in der Gmina Dębowa Łąka, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Bahrendorf, Kreis Briesen, (Danzig-) Westpreußen
 Niedźwiedź (Jedwabno), untergegangener Ort im Powiat Szczycieński; bis 1945: Malgaofen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Niedźwiedź (Kikół) in der Gmina Kikół, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Niedźwiedź (Kobylanka) (Barenbruch) in der Gemeinde Kobylanka, Woiwodschaft Westpommern
 Niedźwiedź (Łagów) (Niedewitz) in der Gmina Łagów (Powiat Świebodziński), Woiwodschaft Lebus
 Niedźwiedź (Myszyniec) in der Gemeinde Gmina Myszyniec, Woiwodschaft Masowien
 Niedźwiedź (Nowodwór) in der Gemeinde Nowodwór, Woiwodschaft Lublin
 Niedźwiedź (Olsztyn) (Bärenbruch), Ort im Stadtteil Podleśna von Olsztyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Niedźwiedź (Ostrzeszów) (Bärwalde) in der Gmina Ostrzeszów, Woiwodschaft Großpolen
 Niedźwiedź (Słomniki) in der Gmina Słomniki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Niedźwiedź (Strawczyn) in der Gemeinde Strawczyn, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Niedźwiedź (Świecie) (Niedwitz) in der Gmina Świecie, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Niedźwiedź (Ziębice) (Bärdorf) in der Gmina Ziębice, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Niedźwiedzie